Gloucester County ist der Name folgender Countys:

 Gloucester County (New Brunswick), Kanada
 Gloucester County (New Jersey), Vereinigte Staaten
 Gloucester County (Virginia), Vereinigte Staaten